Geografia:
 Ogden (Arkansas), localitat estatunidenca d'Arkansas
 Ogden (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Ogden (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Ogden (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Ogden (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Ogden (Utah), localitat estatunidenca de Utah
 Ogden Dunes, localitat estatunidenca d'Indiana
 North Ogden, localitat estatunidenca de Utah
 South Ogden, localitat estatunidenca de Utah

 Biografies:
 Ogden Nash, poeta estatunidenc (1902-1971)
 David Ogden Stiers, actor, director i músic estatunidenc (1942-)
 Charles Kay Ogden, lingüista, filòsof i escriptor anglès (1889–1957)
 Peter Skene Ogden, comerciant de pells i explorador canadenc (1794–1854)